Retschy ist der Name von

 Monika Retschy (* 1991), deutsche Sportkletterin

Retschy steht für

 Stackmann & Retschy, 1854 in Lehrte gegründete Düngemittelfabrik